Жѐравица е присъединено селище към село Черни Осъм.

История 
От 8 септември 2012 г. село Жеравица е присъединено към Черни Осъм.

Население

Бележки 

Исторически села в област Ловеч
История на община Троян